A categoria mais de 80 kg masculino do taekwondo nos Jogos Pan-Americanos de 2007 foi disputada no Pavilhão 4A do Complexo Esportivo Riocentro com 11 taekwondistas, cada um representando um país.

Medalhistas

Cruzamentos

Referências

Mais de 80 kg masculino